West-Papua steht für:
 Westneuguinea, die zu Indonesien gehörende Westhälfte der Insel Neuguinea
 Papua Barat, eine indonesische Provinz
 der international nicht anerkannte Staat Republik Westpapua im Westen Neuguineas
 die Westpapuasprachen, eine Sprachfamilie